Ле-Крезо́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 75 км на південний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10754 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 21574,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Крістіан Бобен — французький письменник

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Крезо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара
 10233 Ле Крезо - астероїд, названий на честь території.

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сона і Луара